Соревнования по футболу на летней Универсиаде 2019 пройдут со 2 по 13 июля 2019 года.

Арены

Календарь турнира

Участники

Мужской турнир

Женский турнир

За 9—12-е места

Плей-офф

Медалисты

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальная страница футбола на сайте Универсиады 2019

Летняя Универсиада 2019
Футбол на летних Универсиадах
2019 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Италии